Godsstråket kan syfta på:

 Godsstråket genom Bergslagen – en järnvägslinje i Bergslagen
 Godsstråket genom Skåne – en järnvägslinje i Skåne